Машина () — одна из наиболее популярных и влиятельных рок-групп Израиля.
На их музыкальное направление, среди прочего, оказали влияние стили ска, панк-рок и новая волна.

История 
Группа была основана , сыном Йоси Баная.
Во время службы в армии Юваль познакомился и начал играть вместе с гитаристом .

Название «Машина» предложил их общий друг, сослуживец из СССР, по ассоциации с известной группой «Машина времени»

Тематикой песен «Машины» служит одиночество, отчуждённость, несчастная любовь и общее недовольство устройством социума и мира.

После армии пути музыкантов временно разошлись. Банай основал группу «Шлом ха-цибур» (), а Браха — (с басистом Михаэлем Бенсоном) — «Ха-Хазит ха-амамит» ().

В 1984 году Банай и Браха объединили свои группы, дополнительно пригласив ударника Игги Даяна. В результате «Машина» выпустила дебютный альбом, который быстро стал хитом в израильских хит-парадах. В конце 80-х и начале 90-х группа завоевала широкую популярность в Израиле, четыре года подряд побеждала в номинации «Лучшая группа» в Ежегодном рейтинге израильских песен на иврите.

Позднее к группе присоедился клавишник и саксофонист Авнер Ходоров.

Группа расформировалась в 1995 году, члены группы начали сольные карьеры. Банай выпустил 4 альбома (1997, 1999, 2001), один соло-альбом на счету у Брахи. Бенсон основал группу электронного рока «Atmosfire», также выпустившую один альбом.

Объединение группы произошло в 2003 году.

«Машина» совершила несколько гастрольных туров по Северной Америке, выступив в Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне, Торонто, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других городах.

На сегодняшний день группой продано свыше 420 тысяч копий альбомов.

Участники 
  — Вокал, гитара
  — Гитара
 Иги Даян — Ударные
 Авнер Ходоров — Клавиши, саксофон, аккордеон
 Михаэль Бенсон — Бас-гитара

Дискография

Студийные альбомы 
 Mashina (1984)
 Mashina 2 (1987)
 Mashina 3 (1988)
 Ha’Amuta Le-Heker Hatmuta (1990)
 Miflatzot Ha-Tehila (1992)
 Si Ha-Regesh (1993)
 Lehitraot Neurim Shalom Ahava (1995)
 Romantika Atidanit (2005)
 Yahalomim Bashamaim (2010)
 Metim Sharim Holhim (2018)

Концертные альбомы 
 Mechonat Ha-Zman (1995)
 Live 2003 (2003)

Сборники 
 Gvirotay Ve-Rabotay (1989)
 Ha’Osef Hasheni (1996)
 Ha’ski Ha-Rock&Roll (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Машина» в разделе «Современная музыка Израиля»

Рок-группы Израиля